TLA steht als Abkürzung für:

 Temporale Logik der Aktionen, eine Form der Aussagenlogik
 Thesaurus Linguae Aegyptiae, das Wörterbuch der ägyptischen Sprache in digitaler Bearbeitung
 Three-letter abbreviation, siehe Dreibuchstabenabkürzung
 Tiroler Landesarchiv, das historische Zentralarchiv in Innsbruck
 Tom Lord’s Arch, eine Versionskontrollsoftware, siehe GNU arch
 Truppenluftabwehr der DDR, siehe Truppenluftabwehr (NVA)

T-LA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Mietwagen

Abkürzung